Arjan Smit (acteur) (1977), Nederlands acteur
 Arjan Smit (schaatser) (1978), Nederlands schaatser